Obhájcem titulu ženské čtyřhry na pařížském French Open 2013 byl italský nejlepší pár světa tvořený světovými jedničkami Sarou Erraniovou a Robertou Vinciovou.

Do soutěže nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Každá z vítězek do žebříčku WTA získala 2 000 bodů a pár si rozdělil částku 360 000 eur.

Pohár Simone Mathieuové („Coupe Simone Mathieu“) pro vítězky ženské čtyřhry získala čtvrtá nasazená dvojice Rusek Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, která ve finále zdolala italské turnajové jedničky Erraniovou s Vinciovou ve dvou setech 7–5 a 6–2. Obě šampiónky tak získaly premiérový grandslamový titul z ženské čtyřhry.

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (finále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinále)
  Naděžda Petrovová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (vítězky)
  Liezel Huberová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Sania Mirzaová (3. kolo)
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (2. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (2. kolo)
  Kristina Mladenovicová /  Galina Voskobojevová (čtvrtfinále)
  Anastasija Pavljučenkovová /  Lucie Šafářová (čtvrtfinále)
  Serena Williamsová /  Venus Williamsová (bez boje)
  Čang Šuaj /  Čeng Ťie (3. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Darija Juraková (2. kolo)
  Daniela Hantuchová /  Anabel Medinaová Garriguesová ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

French Open 2013